Die Niederlande bei der Mundialito 1980/81 in Uruguay.

Das Team entsprach im Wesentlichen dem Team, das bei der Euro 1980 in der Vorrunde ausgeschieden war. Es sollte das letzte internationale Turnier bis zur erfolgreichen EM 1988 der Niederlande sein.

Niederländisches Aufgebot

Niederländische Spiele

Vorrunde 

Fußball 1980
Fußball 1981
Fußball (Niederlande)